Arcos de la Polvorosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arcos de la Polvorosa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Arcos de la Polvorosa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar